San Remigio ima više značenja:
 San Remigio, La Spezia
 San Remigio, Mantua
 San Remigio, Parma